mauvaises herbes ou Mauvaises Herbes peut désigner :
 mauvaises herbes, aussi appelées adventices, les plantes indésirables dans les cultures ;
 Mauvaises Herbes, un film de Kheiron sorti en 2018.

Les Mauvaises Herbes peut désigner :
 Les Mauvaises Herbes, un film du réalisateur coréen Im Kwon-taek, sorti en 1973 ;
 Les Mauvaises Herbes, un film québécois réalisé par Louis Bélanger, sorti en 2016.

Homonymie
Homonymie de titre